Jupiter und Semele ist:

 eine Oper von Georg Philipp Telemann (1681–1767)
 ein Bild des französischen Malers Gustave Moreau (1894/1895)
 die Geschichte der Beziehung zwischen Semele und Zeus, siehe Semele (Mythologie).